Ordet DAC har flere betydninger eller specialiseringer:
 Dansk Arkitektur Center – formidler og udvikler viden og visioner om fremtidens arkitektur, byggeri og byudvikling med fokus på fremtiden.
 Digital-til-analog-konverter – er et hybrid kredsløb
 Danish Arctic Contractors – var en sammenslutning af seks entreprenørfirmaer i Danmark
 DAC-liste – liste over udviklingslande som er bistandsmodtagere fra internationale fonde